El nombre Arturo López puede referirse a:

 Arturo López (1937-), físico y escritor argentino.
 Arturo López (1920-1970), comunista y guerrillero paraguayo - conocido como Agapito Valiente.
 Arturo López (1934-2000), actor español.
 Arturo López (20/05/1935-), futbolista portero boliviano.
 Arturo López (1983-), beisbolista mexicano.
 Arturo López Delgado (????-1942), guerrillero antifranquista español.
 Arturo López Willshaw (1900-1962), mecenas chileno.
 Arturo López Castro (1989-), boxeador mexicano.
 Carlos Arturo López Guerra (19??-), político cubano.